Bella Coola – un popolo fra le cosiddette First Nations del Canada
 Lingua bella coola – una delle Lingue salish 
 Bella Coola – fiume del Canada
 Bella Coola – città alla foce del fiume omonimo
 Aeroporto Bella Coola – aeroporto della città